Northcott ist der Familienname folgender Personen:
 Baldy Northcott (1908–1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Douglas Northcott (1916–2005), britischer Mathematiker
 Elliott Northcott (1869–1946), US-amerikanischer Jurist und Diplomat
 Gordon Northcott (1906–1930), kanadischer Serienmörder
 Harry Clifford Northcott (1890–1976), methodistischer Geistlicher und Bischof
 Jordan Northcott (* 2002), schottischer Fußballspieler
 William Northcott (1854–1917), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Northcote